Пиньковский — фамилия; имеет женскую форму Пиньковская.
 Пиньковский, Григорий Данилович (известен как Георгий Светлани; 1895—1983) — советский актёр кино и эстрады. 
 Пиньковский, Юзеф (1929—2000) — польский политик и экономист, краткое время глава правительства.